Дриа́да — многозначный термин:
 Дриада — нимфа из греческой мифологии.
 Дриада — род растений семейства Розовые.
 Мартышка дриас — малоизученные мартышки, обитающие в бассейне реки Конго.

См. также 
Dryas — латинское название нескольких родов живых организмов: